Henrique Selicani Teixeira, brazilski rukometaš
Henrique Teixeira de Sousa, zelenortski pisac
Henrique Teixeira de Queirós de Barros, portugalski političar
Henrique Teixeira Lott, brazilski nogometaš
Matheus Henrique Teixeira, nogometaš
Henrique Teixeira de Sampaio, portugalski političar
Juliana Henrique Teixeira, brazilska anelidologistica
Henrique José Teixeira Matos, portugalski slikar
Luiz Henrique Fonseca Teixeira, brazilska vojno-policijska osoba
Henrique C. Teixeira